Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Coronis fille de Phlégias, la mère d'Asclépios,
 Coronis fille de Coronée, poursuivie par Poséidon,
 Coronis, une des Hyades, fille d'Atlas, nourrice de Dionysos.
 Coronis est une pastorale héroïque de Theobaldo di Gatti sur un livret de Daniel-Paul Chappuzeau de Baugé (1691).
 Le coronis est une espèce de papillon appartenant à la famille des Nymphalidae.
 En grec ancien, la coronis est un symbole graphique semblable à l'esprit doux notant une crase.
 En astronomie, 158 Coronis est un astéroïde.